Phú Điền (Đồng Nai)
 Phú Điền (Đồng Tháp)
 Phú Điền (Hải Dương)